Il singolare del torneo di tennis Almaty Womens 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anastasіja Vasyl'jeva che ha battuto in finale Michaela Hončová 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Julija Putinceva (semifinali)
 Çağla Büyükakçay (semifinali)
 Veronika Kapšaj (secondo turno)
 Pemra Özgen (quarti di finale)

 Michaela Hončová (finale)
 Ilona Kramen' (quarti di finale)
 Justyna Jegiołka (quarti di finale)
 Oksana Kalašnikova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Almaty Womens 2012